Special K se poate referi la:

Ketamină, substanță halucinogenă
Special K, melodie cântată de Placebo
Special K (cereale), cereale produse de Kellog's